Corner puede referirse a:
Corner (ruta), un patrón seguido por un receptor en el fútbol americano.
Chris Corner, músico y compositor británico.
Edred John Henry Corner, botánico inglés, cuya abreviatura de autor es Corner.
Michael Corner, personaje de la saga de libros de Harry Potter.
Municipio de Corner (condado de Custer, Nebraska), un municipìo estadounidense.